Le mot « brin  »peut désigner une tige menue, pousse grêle et allongée: un brin d'herbe, un brin de bouleau, par extension, toute partie de certaines choses longues et ténues: un brin de paille, un brin de fil, un brin de soie en termes de sylviculture, le brin de taillis est une tige ligneuse issue d'un rejet de souche, un jet de bois, appelé aussi « brin de cépée ». Quand on coupe les taillis, on laisse les brins les plus hauts et les plus droits qui sont sur les souches pour venir en haute futaie (Littré, tome 1).

Le bois de brin désigne en foresterie un bois équarri, il s'oppose au bois de sciage. Le mot offre de grandes difficultés étymologique: jusqu'au , il signifie force, orgueil, bruit; puis, au , il prend la signification qu'il a aujourd'hui. Il faut remarquer que brin ne veut pas dire seulement une chose menue, mais qu'il veut dire toute espèce de tige, même les plus grosses (Littré, tome 1).

Le mot brin peut désigner :

Patronyme 

 David Brin (1950-), un auteur américain de science-fiction ;
 Deborah Brin (1953-), une américaine, une des cent premières femmes rabbines ;
 Hubert Brin (1948-), un ancien président de l'Union nationale des associations familiales ;
 Sergey Brin (1973-), un cofondateur de Google.
 Michael Brin, mathématicien américain
 Benedetto Brin, un ingénieur, général et politicien italien

Toponymie 

 Brin, un village de Casamance au Sénégal ;
 Brin-sur-Seille, une commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 nom français de la ville de Brno en République tchèque ;
 Brin, une station du métro de Gênes.

Autres 
 Brin (mécanique) ;
 Brin (acide nucléique) ;
 Brin, concept en topologie et en théorie des groupes ;
 Prix Brin, une distinction mathématique ;
 Brin est un mot servant en breton à désigner des hauteurs, avec ses variantes bré, bren, bran, bron (ce dernier avec le sens spécifique de hauteur arrondie) ;
 Benedetto Brin, un cuirassé de la Regia Marina ;
 Benedetto Brin, un sous-marin de la Regia Marina.

Notes et références

Voir aussi 
 , brin en anglais
Patronyme anglais